Montevallo puede hacer referencia a:
 Montevallo, localidad de Alabama, Estados Unidos.
 Montevallo, cráter del planeta Marte.